Yutaka Yoshida (Fujinomiya, Shizuoka, 17 de fevereiro de 1990) é um futebolista profissional japonês que atua como defensor.

Carreira 
Yutaka Yoshida começou a carreira no Ventforet Kofu. 

Naturais de Fujinomiya
Futebolistas do Japão
Futebolistas do Ventforet Kofu
Futebolistas do Shimizu S-Pulse
Futebolistas do Sagan Tosu
Futebolistas do Nagoya Grampus Eight